Biologia: Pressió selectiva, fenomen que es tradueix en una evolució de les espècies vivents.
 Demografia: Pressió demogràfica, disminució sobre els recursos causada per la superpoblació.
 Economia: Pressió fiscal, part de la riquesa d'un sistema econòmic que és recaptada per una administració pública.
 Física:
 Pressió, força que s'exerceix per unitat de superfície.
 Pressió de Planck.
 Pressió de vapor, força exercida pel vapor d'una substància líquida o sòlida en un recinte tancat.
 Pressió atmosfèrica, força que exerceix l'atmosfera sobre la superfície terrestre.
 Pressió parcial, pressió que exerceix un gas d'una mescla de gasos.
 Pressió de radiació, efectes produïts sobre qualsevol superfície exposada a la radiació electromagnètica.
 Pressió osmòtica, diferència de pressions entre dues dissolucions separades per una membrana semipermeable.
 Medicina:
 Pressió arterial, pressió exercida per la circulació de la sang a les parets dels vasos sanguinis.
 Pressió venosa, pressió de la sang a les venes.
 Pressió oncòtica, pressió osmòtica de les solucions col·loidals.
 Pressió intraocular, pressió dels líquids o humors de l'ull contra les membranes d'aquest, produïda per la contínua renovació de líquids a l'interior de l'ull.